La saison 1929-1930 du Championnat d'Autriche de football était la  du championnat de première division en Autriche. Les onze meilleurs clubs du pays se retrouvent au sein d'une poule unique, la 1.Klasse, où ils s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. À l'issue du championnat, pour faire repasser le championnat de 11 à 10 clubs, les 2 derniers du classement sont relégués et le champion de 2.Klasse A, la deuxième division autrichienne, est promu parmi l'élite.

C'est le SK Rapid Vienne, tenant du titre, qui remporte le championnat en terminant en tête du classement final, avec un seul point d'avance sur le SK Admira Vienne et 2 sur le First Vienna FC. C'est le  de champion d'Autriche de l'histoire du club.

Les 11 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat d'Autriche de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat d'Autriche de football
Autriche
Autriche
1929 en Autriche
1930 en Autriche